Saint-Claude peut faire référence à :

Saints et bienheureux chrétiens 
  Claude de Troyes († entre 270 et 275), avec Julie, vierge, et ses compagnons Juste, Jucondien (ou Jocondien ou Jucundien), et cinq autres martyrs, sous Aurélien à Troyes en Champagne ; célébrés le 21 juillet.
 Claude de Sirmium († 302), un des Quatre Saints couronnés de Sirmium ; célébrés le 8 novembre.
 Claude de León († vers 303), avec Luperque (ou Lupercus) et Victorin (ou Victorius), martyrs à León en Espagne durant la persécution de Dioclétien ; célébrés le 30 octobre.
 Claude de Besançon (), évêque de Besançon ; célébré le 6 juin.
 Claude La Colombière (°1641 - †1682), jésuite, confesseur de sainte Marguerite-Marie ; célébré le 15 février.
 Claude Richard (°1741 - †1794), bienheureux, prêtre martyr sur le ponton « Deux-Associés » en rade de Rochefort ; célébré le 9 août
 Claude Laplace († 1794), bienheureux, prêtre d'Autun et martyr sous la Révolution française à l'Île Madame au large de Rochefort ; célébré le 14 septembre.

Toponymes

Saint-Claude, municipalité du Québec dans Le Val-Saint-François
 Saint-Claude, village du Manitoba

Saint-Claude, commune sous-préfecture du département du Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté ; gentilé : Sanclaudiens
 Canton de Saint-Claude
 Arrondissement de Saint-Claude
 Saint-Claude, commune du département et région d'outre-mer de la Guadeloupe
 Canton de Saint-Claude
 Saint-Claude-de-Diray, commune du département de Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire
 Saint-Claude, quartier de la ville de Besançon, dans le département du Doubs, en région Bourgogne-Franche-Comté

Voir aussi
 Avignon-lès-Saint-Claude, commune du département du Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté
 Lavans-lès-Saint-Claude (ancienne commune), ancienne commune du département du Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté, dont la nouvelle commune qui suit a tiré son nom :
 Lavans-lès-Saint-Claude, nouvelle commune du département du Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté
 Vaux-lès-Saint-Claude, commune du département du Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté
 Saint-Claud, commune du département de la Charente, avec :
 Canton de Saint-Claud

Références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de toponyme